Art může být:

Art.
 německá zkratka pro slovo Artikel – což znamená článek
 německá zkratka pro slovo Artillerie – což znamená dělostřelectvo

ART 
 anglická zkratka Additional Reference Transmision – soustava přenosu signálu barevné televize
 anglická zkratka Adaptive Resonance Theory – typ vícevrstvé neuronové sítě bez učitele.
 zkratka pro Asistované reprodukční technologie, také asistovaná reprodukce
 zkratka pro Android Runtime

art
 art deco – dekorativní styl užitného umění
 art informel – neformální, netradiční, nonkonformní umění
 art noveau – francouzské sousloví označující nové umění resp. umělecký styl označovaný jakožto secese
 art protis – technologie netkané vlněné textilie používané pro tvorbu tapiserií
 art rock – hudební styl
 op-art – umělecký směr
 pop art – umělecký směr
 street art – umění umístěné na ulici
 art marketing

Art
 Art (jméno) – mužské křestní jméno
 Kino Art – kino v Brně